Homoeonema är ett släkte av nässeldjur. Homoeonema ingår i familjen Rhopalonematidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hydrozoer
Homoeonema